Erling Gripp – calciatore norvegese
 Parry Gripp –  cantante e musicista statunitense